Гран-при Канады 1999 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 13 июня 1999 года.

Гонка изобиловала авариями и штрафами. Пейс-кар выезжал на трассу четырежды, в первый раз - из-за аварии Ярно Трулли, который в первом же повороте не справился с управлением, столкнувшись с Жаном Алези и Рубенсом Баррикелло.

Но наибольшее число аварий произошло в последнем, пятнадцатом повороте перед финишной прямой - где в непосредственной близости от трассы находится бетонная стена. В этом месте несколько гонщиков разбили свои машины, среди них - экс-чемпионы Формулы-1 Деймон Хилл, Жак Вильнёв и лидировавший Михаэль Шумахер, а также чемпион Формулы-3000 Рикардо Зонта. Отсутствие подъёмного крана в этом повороте затрудняло уборку обломков с трассы. Это вынуждало судей ещё не раз выпускать на трассу пейс-кар, за обгон которого Алессандро Занарди и Дэвид Култхард получили 10-секундные штрафы. Аналогичные штрафы получили Лука Бадоер и Оливье Панис за игнорирование синих флагов. Также гонка запомнилась столкновением Дэвида Култхарда и Эдди Ирвайна в борьбе за второе место.

За четыре круга до финиша Хайнц-Харальд Френтцен из-за отказа тормозов разбил свою машину. Это привело к очередному выезду пейс-кара, который во избежание новых аварий вёл пелотон до самого финиша. Таким образом, впервые в истории Формулы-1 гонщики финишировали под жёлтыми флагами.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Эдди Ирвайн 1:20,382

Ссылки 
 
 
 
Отчёт о Гран-при в журнале Авторевю (№ 12, 1999 год)

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1999 году